Jméno a příjmení Josef Dubský se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Dubský (hispanista) (1917–1996) – český hispanista 
 Josef Dubský (kněz) (1845–1922) – český římskokatolický kněz, farář ve Střelicích u Brna a zakladatel tamní záložny 
 Josef Dubský (politik) (1902–1979) – československý politik, člen federálního shromáždění 
 Josef Dubský (stavitel) (1868–1933) – český stavitel působící především na území pozdějšího Chorvatska 
 Josef Dubský (technik) – český technik v automobilkách